Sezon Rajdowych Mistrzostw Europy 1972 był 20 sezonem Rajdowych Mistrzostw Europy (FIA European Rally Championship). Składał 24 rajdów, rozgrywanych w Europie.

Kalendarz

Klasyfikacja kierowców

Przypisy